Amorebieta heißt der Ort
 Amorebieta-Etxano, eine Stadt in der spanischen Provinz Biskaya

Amorebieta ist der Familienname von
 Fernando Amorebieta (* 1985), venezolanisch-baskischer Fußballspieler